Hebisch ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolas Hebisch (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Udo Hebisch (* 1954), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Hebich